Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußball-Club 08 Homburg/Saar nelle competizioni ufficiali della stagione 1988-1989.

Stagione 
Nella stagione 1988-1989 l'Homburg, allenato da Slobodan Čendić e Gerd Schwickert, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 2º posto. In Coppa di Germania l'Homburg fu eliminato al secondo turno dal .

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Gerd Schwickert
 Allenatore in seconda: 
 Preparatore dei portieri: 
 Preparatori atletici:

Calciomercato

Sessione estiva

Sessione invernale

Risultati

2. Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

1988-1989